Виктор Троицки (Београд, 10. фебруар 1986) је бивши српски тенисер руског порекла. Највећи успеси у каријери су му тријумфи на турнирима у Москви 2010. и Сиднеју 2015. и 2016. године.  Најбољи пласман на АТП листи остварио је у јуну 2011. када је био 12. тенисер света. Троицки је остварио одлучујуће победе за репрезентацију Србије у последњим мечевима финала Дејвис купа 2010. и у пару са Новаком Ђоковићем у финалу АТП купа 2020. године.

Тениски савез Србије поставио је Троицког за селектора Дејвис куп репрезентације Србије 16. децембра 2020. године.

Последњи меч у каријери одиграо је у другом колу квалификација за Вимблдон 2021.

Каријера 

На Отвореном првенству Хрватске 2007. у Умагу победио је Новака Ђоковића, у том тренутку трећег играча света. На том турниру се по први пут пласирао у полуфинале једног АТП турнира. Наредне године је стигао до полуфинала турнира у Вашингтону успут победивши Ендија Родика, тенисера са најјачим сервисом. У финалу је поражен од Хуана Мартина дел Потра. 2009. године је у финалу турнира у Банкоку изгубио од Жила Симона. Наредне године на истом турниру, заједно са Кристофером Касом је освојио прву титулу у конкуренцији парова. Један од најбољих мечева у каријери је одиграо у полуфиналу турнира у Токију против првог тенисера света Рафаела Надала. У којем имао две меч лопте које није успео да искористи и изгубио је 2:1 по сетовима, а Надал је касније освојио титулу. У финалу Купа Кремља у Москви 24. октобра 2010. победом над Маркосом Багдатисом од 3:6, 6:4, 6:3, освојио је прву АТП титулу у каријери. Најбољи пласман на Гренд слем турнирима је остварио на Ролан Гаросу 2011 дошавши до четвртог кола у којем је изгубио од четвртог играча света Ендија Марија резултатом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 7:5. У финалу АТП турнира у Сиднеју 2015. Троицки је победио Кукушкина са 2:0 (6:2, 6:3) и тако је дошао до своје друге титуле у каријери. Занимљиво први пут у историји једног турнира се десило да Троицки и Кукушкин као квалификанти дођу до самог краја турнира. А титулу је одбранио 2016. победивши Григора Димитрова из Бугарске резултатом 2:1 у сетовима, 2:6, 6:1, 7:6 (9:7) по сетовима.

Репрезентација 
У мају 2009. је уз Јанка Типсаревића и Ненада Зимоњића као члан репрезентације Србије освојио Светски куп у Диселдорфу победом над Немачком у финалу од 2:1. Први меч у Дејвис купу за репрезентацију Србије Троицки је одиграо 2008, да би остварио победу у одлучујућем петом мечу у финалу децембра 2010. и тако донео први тријумф за Србију.

АТП финала

Појединачно: 9 (3:6)

Парови: 4 (2:2)

Остала финала

Тимска такмичења: 4 (4:0)

Финала АТП челенџера и ИТФ фјучерса

Појединачно: 12 (7:5)

Парови: 8 (3:5)

Финала јуниорских Гренд слем турнира

Парови: 1 (0:1)

Учинак на турнирима у појединачној конкуренцији

Победе над топ 10 тенисерима 

Троицки има однос победа и пораза 10:65 (13,3%) против тенисера који су у време одигравања меча били рангирани међу првих 10 на АТП листи.

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација 
 
 
 

Рођени 1986.
Спортисти из Београда
Српски тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Српски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Српски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.
Руси у Србији